Engelsen (volk), de bewoners van Engeland, het grootste land binnen het Verenigd Koninkrijk.
 Engelsen - Onjuiste benaming voor de bevolking van het Verenigd Koninkrijk. Zie Britten (volk)
 Angelsaksen - verzamelnaam voor de verschillende Germaanse stammen die zich in de loop van de 5e eeuw en later in Engeland vestigden

Personen
 Alfred Engelsen - Noors turner
 Henning Engelsen - Noor houtsnijder en illustrator
 Hans Engelsen Eide - Noors freestyle skiër
 Søren Balling Engelsen - Deens chemicus en wetenschapper